Linnaea amabilis (Graebn.) Christenh. è una pianta della famiglia Caprifoliaceae.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Caprifoliaceae